Northern Ireland Open (darts) - dartstoernooi
Northern Ireland Open (golf) - golftoernooi
Northern Ireland Open (snooker) - snookertoernooi